Naturistencamping
 Naturistenterrein